Le qualificazioni del singolare del Croatia Open Umag 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Matteo Viola (ultimo turno)
  Dušan Lajovic (ultimo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (ultimo turno)

 Simone Vagnozzi (secondo turno)
 Marco Trungelliti (qualificato)
 Marcel Felder (secondo turno)
 Nikola Ćaćić (primo turno)

Qualificati

  Ivo Klec
  Gorka Fraile

  Walter Trusendi
  Marco Trungelliti

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2012
ATP World Tour 2012